Алерт-Бей () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада. Розташоване в окрузі Маунт-Веддінгтон.

Клімат

Галерея

Примітки

Зовнішні посилання 

Village of Alert Bay  
U'mista Cultural society 

Селища Британської Колумбії